Белингсхаузен може да се отнася за:
 Фадей Белингсхаузен (1778-1852) - руски мореплавател, откривател на Антарктида;
 Белингсхаузен – бряг в Антарктида;
 Белингсхаузен - връх () в Антарктида;
 Белингсхаузен – връх на остров Сахалин;
 Белингсхаузен - залив () на Охотско море на източното крайбрежие на остров Сахалин;
 Белингсхаузен - кратер на Луната.
 Белингсхаузен - море в южната част на Тихия океан, край бреговете на Антарктида;
 Белингсхаузен - нос в Антарктида;
 Белингсхаузен - нос () на източното крайбрежие на остров Сахалин;
 Белингсхаузен - нос () на северния бряг на остров Южна Джорджия;
 Белингсхаузен (Моту Оне) - остров () в Дружествените о-ви;
 Белингсхаузен - остров () в Южните Сандвичеви о-ви;
 Белингсхаузен – плитчина в Аралско море;
 Белингсхаузен - подводна котловина (58° - 66° ю.ш., 78° - 130° з.д.) в южната част на Тихия океан;
 Белингсхаузен - руска научна полярна станция () на остров Кинг Джордж (Ватерлоо) в Южните Шетлъндски о-ви;
 Белингсхаузен – шелфов ледник (68° 57` – 70° ю.ш., 0° 15` и.д. – 2° з.д.) в Антарктида;
 Фадей – залив () в море Лаптеви, на североизточното крайбрежие на п-ов Таймир
 Фадей – нос () на североизточния бряг на п-ов Таймир;
 Фадей – острови () в море Лаптеви, край североизточния бряг на п-ов Таймир.